Cazelles ist der Familienname folgender Personen:

 Henri Cazelles (1912–2009), französischer Theologe
 Jean Cazelles (1860–1924), französischer Politiker
 Raymond Cazelles (1917–1985), französischer Historiker und Schriftsteller